Roszal – miasto w Rosji
 Leonid Roszal – rosyjski pediatra